Mastigamoeba longifilum ist eine Spezies (Art) der Gattung Mastigamoeba begeißelter Amöben (Amoeboflagellaten). Die Art wurde in Sydney, Australien gefunden.

Beschreibung 
Die Organismen von Mastigamoeba longifilum sind langgestreckte amöboide Einzeller und erscheinen transparent (durchsichtig).
Die Form des Zellkörpers ist wie für Amöben typisch sehr veränderlich, sie besitzen wenige, kurze Scheinfüßchen (Pseudopodien).
Ihre Geißel (Flagellum) ist aktiv und etwa doppelt so lang wie der Körper.
Am Vorderende befindet sich eine kontraktile Vakuole sowie ein relativ kleiner Zellkern (Nukleus).

Der Zellkörper hat ausgestreckt eine Länge von 28–30 µm, zusammengezogen etwa 10–12 µm.

Habitat 
Der Lebensraum  von M. longifilum ist stehendes Wasser zwischen verrottender Vegetation.

Systematik 
OneZoom gibt für die Spezies der Gattung Mastigamoeba und nahe verwandter Gattungen (der Familie Mastigamoebidae) folgende Phylogenie an (Stand 7. April 2022):

Einzelnachweise 

Amoebozoa
Amoebozoen